BVO peut faire référence à :
  ;
 Busverkehr Ober- und Westerzgebirge Bahn GmbH, selon la liste d'entreprises ferroviaires allemandes ;
 Betaald Voetbal Organisatie (en français,  organisation professionnelle de football), un sigle que l'on retrouve dans Cambuur Leeuwarden BVO, un club néerlandais de football.